Cops – programma televisivo statunitense
COPS: Squadra anticrimine (C.O.P.S.) – serie animata statunitense
Poliziotti (Cops) – film statunitense